Perje, rožnate i vlaknaste izrasline iz kože ptica
 Pero, strojni dio
 Pisaće pero, naprava kojom se piše i crta
 Petar (ime), ime